BT est un sigle qui signifie :
 BT (anciennement British Telecom), l'opérateur historique britannique de télécommunications ;
 Bouygues Telecom, opérateur de téléphonie mobile français ;
 Belgacom Towers, deux tours de 28 étages située à Bruxelles ;
 BT, surnom d'une ancienne ligne belge de chemin de fer ;
 Bibliothèque de travail, une revue documentaire des écoles Freinet à destination des élèves ;
 Bluetooth, une spécification de télécommunication sans fil à courte distance ;
 Bittorrent, un protocole de transfert P2P ;
 Bittorrent, un logiciel utilisant le protocole Bittorrent ;
 Bacillus thuringiensis, un bacille produisant des protéines insecticides, utilisées en génie génétique ;
 Les maïs Bt, une variété OGM de maïs ;
 Basse tension, un niveau de tensions électriques domestiques et industrielles usuelles ;
 Bodensee Toggenburg Bahn, une compagnie de chemin de fer suisse ;
 Brevet de technicien, un diplôme français, équivalent au baccalauréat ;
 Быстроходные танки, en russe, signifiant "tank rapide" : une série de chars soviétiques des années 1930, utilisée jusqu'en 1945 ;
 BT Monocerotis, ou Nova Monocerotis 1939, une étoile nova découverte en 1939 dans la constellation de la Licorne ;
 Bt. sont les lettres post-nominales du titre de baronnet au Royaume-Uni ;
 Billy Talent, un groupe de rock canadien ;
 BT, ancien nom du voilier Hugo Boss ;
 Basse température, en physique.

BT est un code qui signifie :
 Bhoutan ;
 selon la norme ISO 3166-1 alpha-2 (liste des codes pays) ;
 selon la liste (désuète) des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-2 ;
 selon la liste des Internet TLD (Top level domain) : .bt,
  ;
 BT, une marque de chariots élévateurs ;
 BT, de son vrai nom Brian Wayne Transeau, un musicien américain.

Code